Het Nederlands kampioenschap dammen van 1942 telde 10 deelnemers. Reinier Cornelis Keller behaalde zijn achtste titel. De tweede plaats ging naar Johan Vos.

Ronden
Het NK werd gespeeld in negen ronden in verschillende Nederlandse plaatsen:

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1942